Die Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2019 war die 25. Mannschaftseuropameisterschaft für gemischte Teams. Das Turnier wurde von Badminton Europe organisiert und fand vom 13. bis zum 17. Februar 2019 in Kopenhagen statt. Europameister wurde Dänemark. Für die Endrunde fanden vom 7. bis zum 9. Dezember 2018 sieben Qualifikationsturniere statt.

Qualifikation
Die Qualifikation für die Mannschaftseuropameisterschaft fand vom 7. bis zum 9. Dezember 2018 in sieben Spielorten statt.

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Endrunde

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Mannschaftseuropameisterschaft 2019
Mannschaftseuropameisterschaft 2019
Mannschaftseuropameisterschaft 2019